229. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  229. Division (Japanisches Kaiserreich)
  229. Schützendivision (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  229. Jagdfliegerdivision

Liste militärischer Divisionen nach Nummern